Международный теннисный турнир в Сиднее 2018 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер-серии для женщин.

Соревнования в 126-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия.

Турнир прошёл с 7 по 13 января 2018 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Жиль Мюллер
 в женском одиночном разряде —  Йоханна Конта
 в мужском парном разряде —  Уэсли Колхоф и  Матве Мидделкоп
 в женском парном разряде —  Тимея Бабош и  Анастасия Павлюченкова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Альберт Рамос (№ 23 в мире на тот момент). Испанский теннисист в первом для себя матче турнира на стадии второго раунда проиграл итальянцу Паоло Лоренци. Прошлогодний чемпион Жиль Мюллер защищал свой титул в качестве второго номера посева и добрался до четвертьфинала, где проиграл французу Бенуа Перу. В финале по итогу встретились два молодых теннисиста: прошедший квалификацию для попадания в основной турнир Даниил Медведев и получивший специальный допуск от организаторов Алекс де Минор. Победу одержал россиянин Медведев, для которого этот титул стал первым в Мировом туре. Он стал первым теннисистом из России с 2008 года, сумевшим выиграть в Сиднее в мужских соревнованиях.

Женский одиночный турнир собрал четырёх представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стала вторая в мире Гарбинье Мугуруса. Испанская теннисистка снялась с турнира перед четвертьфинальным матчем с Дарьей Гавриловой. Прошлогодняя чемпионка Йоханна Конта защищала свой титул в качестве четвёртого номера посева, но проиграла уже в первом раунде своей сопернице по прошлогоднему финалу Агнешке Радваньской. В четвертьфиналах не смогла сыграть ни одна сеянная теннисистка. По итогу победу в турнире одержала финалистка Сиднея в 2014 году Анжелика Кербер, которая в решающем матче обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти. В основной сетке сыграли три россиянки, но ни одна не смогла пройти в четвертьфинал.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп не защищали свой титул. Победу одержали первые номера посева Лукаш Кубот и Марсело Мело. В финале они обыграли Виктора Троицки и Ян-Леннарда Штруффа.

Парный приз у женщин достался третьим номерам посева Габриэле Дабровски и Сюй Ифань, которые в финале смогли обыграть первых номеров посева Латишу Чжань и Андрею Сестини Главачкову. Прошлогодние победительницы Тимея Бабош и Анастасия Павлюченкова не защищали титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Даниил Медведев обыграл  Алекса де Минора со счётом 1-6, 6-4, 7-5.
 Медведев выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 де Минор сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=Q
| RD1-team01= Даниил Медведев
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=SE
| RD1-team02= Алекс де Минор
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Эшли Барти со счётом 6-4, 6-4.
 Кербер выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Барти сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело обыграли  Виктора Троицки /  Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6–3, 6–4.
 Кубот выиграл 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выиграл 1-й парный титул в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань''' обыграли  Латишу Чан /  Андрею Сестини Главачкову со счётом 6-3, 6-1.
 Дабровски выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сюй выиграла 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Сиднее

 Мировой тур ATP 2018 года
 WTA Тур 2018 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Австралия
Теннис
Январь 2018 года
2018